Михо Такаги (; 22 мая 1994) — японская конькобежка, участница зимних Олимпийских игр 2010, 2018 и 2022 года. Двукратная олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка мира, трёхкратная победительница Азиатских игр, действующая рекордсменка мира на дистанции 1500 метров.

Биография 
Михо Такаги начала кататьсяна коньках в возрасте 5-ти лет в Обихиро под влиянием своих старших брата Дайсуке и сестры Наны. Но также с 7-ми лет занималась футболом в младших классах средней школы Хатокати. Когда была студенткой, она была выбрана для участия в тренировочном лагере Японской футбольной ассоциации, но решила остаться в конькобежном спорте.

В 14 лет дебютировала на чемпионатах мира среди юниоров. Становилась четыре раза второй в командной гонке на юниорских чемпионатах в 2009, 2010, 2011 и 2012 годах. В 2012 году выиграла чемпионат мира среди юниоров в многоборье, на отдельных дистанциях была первой на 1000 м и третьей на 500 м. В возрасте 15-ти лет она была включена в сборную Японии по конькобежному спорту.

На Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере 15-летняя Такаги была самой молодой участницей. Участвовала на двух дистанциях, став 23-й на 1000 м и 35-й на 1500 м. В том же году она поступила в Коммерческую среднюю школу Обиконан. В 2011 году стала третьей в командной гонке на Зимних Азиатских игр, которые проходили в Астане. На чемпионате мира на отдельных дистанциях в Инцелле стала 4-й в командной гонке, 12-й на 1500 м и 18-й на 1000 м.

В 2012 году выиграла чемпионат Азии в классическом многоборье. Приняла участие как на чемпионате мира в спринтерском многоборье, так и на чемпионате мира в классическом многоборье, став 19-й и 14-й соответственно. В 2013 году заняла 10-е место в спринте на чемпионате мира в Солт-Лейк-Сити и 7-е в командной гонке преследования на чемпионате мира на отдельных дистанциях в Сочи.

Такаги не попала на олимпиаду в Сочи 2014 года, так как она поехала в Токио учиться в университете. Однако заняла лишь 5-е место на Олимпийском отборе. В январе 2014 года на чемпионате Азии заняла 2-е места на дистанциях 1500 и 3000 метров и в марте поднялась на 12-е место в общем зачёте на чемпионате мира в классическом многоборье в Херенвене. Через год Такаги впервые выиграла «золото» на чемпионате мира в Херенвене в командной гонке преследования. После выступила на чемпионате мира в классическом многоборье в Калгари и заняла там 11-е место.

В 2016 году она выиграла все 4 турнира всеяпонского чемпионата и впервые за 14 лет стал 7-м полноценным чемпионом в истории. Позже смогла выиграть серебряную медаль в командной гонке и бронзовую в масс-старте на чемпионате мира в Коломне и подняться на 6-е место на чемпионате мира в классическом многоборье в Германии. В начале 2017 года на зимних Азиатских играх в Саппоро она завоевала три золотых медали в забегах на 1500 и 3000 м, а также в масс-старте.

Очередную медаль Такаги выиграла на чемпионате мира в Канныне, завоевав «бронзу» в забеге на 1500 метров. В марте 2017 года выиграла бронзовую медаль в многоборье на чемпионате мира в Хамаре, а также заняла 2-е место в общем зачёте Кубка мира сезона 2016/17. В октябре Михо заняла 1-е места на дистанциях 1000, 1500 и 3000 м на Всеяпонском чемпионате, а затем подряд на 4-х этапах Кубка мира в Херенвене, Ставангере, Калгари и Солт-Лейк-Сити стала первой на дистанции 1500 м.

В феврале 2018 года на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане Такаги завоевала серебряную медаль в забеге на 1500 м, бронзовую на 1000 м и золотую медаль в командной гонке и стала первой японкой, завоевавшей медали всех трёх цветов на одной Олимпиаде, летней и зимней.

Следом на чемпионате мира в Амстердаме завоевала золотую медаль в классическом многоборье и стала первой японкой, выигравшей чемпионат мира в многоборье. В финале Кубка мира на дистанции 1500 метров. 2019 год стал вновь медальным для Такаги. На чемпионате мира в Инцелле заняла 1-е место в командной гонке преследования и 2-е место в забеге на 1500 м, а в Херенвене на чемпионате мира в спринтерском многоборье выиграла «серебро».

В конце 2019 года на Всеяпонском чемпионате в третий раз подряд сделала хет-трик, одержав победы на дистанциях 1000, 1500 и 3000 метров. В 2020 году на чемпионате мира в Солт-Лейк-Сити выиграла «золото»
в командной гонке и «бронзу» на дистанции 1000 м. На чемпионате мира в спринтерском многоборье в Хамаре стала абсолютной чемпионкой в многоборье.

На Олимпийских играх в феврале 2022 года в Пекине Михо на дистанции 1500 метров завоевала серебряную медаль, финишировав с отставанием от победительницы Ирен Вюст на 1,44 сек. Также стала серебряным призёром в эстафете и на дистанции 500 метров, а на дистанции 1000 метров выиграла золото.

В марте Такаги стала серебряным призёром в многоборье на чемпионате мира в классическом многоборье в Хамаре и выиграла Кубок мира на дистанции 1500 метров. В сентябре 2022 года Михо заявила, что уходит из команды «Нитай Тайсики» и будет тренироваться отдельно со своим тренером Йоханом де Витом.

В марте 2023 года на чемпионате мира на отдельных дистанциях в Херенвене выиграла бронзовые медали в забегах на 1000 м и 1500 м, а также заняла 6-е место на дистанции 500 м.

Личная жизнь 
Михо Такаги училась в средней школе Татацунай в Макубецу, коммерческой средней школе Обихиро Минами и окончила Японский университет спортивной науки в 2017 году на факультете физического воспитания Иокогама и там же работала в отделе по связям с общественностью. Старшая сестра Михо — Нана Такаги также конькобежка, вместе с сестрой участвовала в командных гонках. Отец Айтока Такаги был наёмным рабочим и работал на производителя сельскохозяйственной техники, а также был поклонником актрисы Михо Накаямы, поэтому назвал свою дочь именем Михо. Она увлекается головоломками. В 2019 году Михо участвовала в рекламе женской конькобежной компании «Wacoal Co., Ltd», рекламируя спортивные бюстгальтеры.

Награды 
 2010, 2014 года — получила почетную награду гражданина в Макубецу
 2014 год — удостоена награды за выдающиеся достижения на ежегодной спортивной премии Олимпийского комитета Японии
 2016 год — назвала лучшей фигуристкой сезона 2015/16 Федерацией фигурного катания Японии
 2017 — удостоена специальной награды «Лучшее достижение года» на ежегодной спортивной премии Олимпийского комитета Японии
 2018 — получила почетную награду гражданина Хоккайдо
 2018 — получила спортивную почетную награду города Йокогама
 2018 — получила спортивную премию Кодзуки от Фонда Кодзуки
 2019 — награждена Кубком JOC [Самому ценному игроку] Федерацией фигурного катания Японии
 2019 — получила награду «Big Sports Award» на 54-й церемонии вручения премии Asahi TV Big Sports Awards в Японии
 2019 — избрана одним из символов Олимпийского комитета Японии [JOC]
 2022 — получила награду «City Sports Honor Award» от Спортивной ассоциации
 апрель 2022 — награждена Медалью с Пурпурной лентой

Примечания

Ссылки 
  — профиль на сайте Международного союза конькобежцев
  — профиль на сайте eurosport.com
  — профиль на сайте skatingjapan.or.jp
  — Профиль на сайте live.isuresults.eu

Конькобежцы Японии
Олимпийские чемпионы от Японии
Олимпийские чемпионы по конькобежному спорту
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2018 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2022 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2010 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2018 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы мира по конькобежному спорту
Абсолютные чемпионы мира по конькобежному спорту среди женщин